Чемпионат мира по фигурному катанию 1959 года был проведён Международным союзом конькобежцев в Колорадо-Спрингсе (США). Это был юбилейный, пятидесятый чемпионат мира. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание и парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали представители США Кэрол Хейсс среди женщин и Дэвид Дженкинс среди мужчин, представители Канады Барбара Вагнер и Роберт Пол среди пар, представители Великобритании Дорин Денни и Кортни Джонс в танцах.

Результаты

Мужчины

Женщины

* WD = Снялась с соревнования

Пары

Танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Мир1959
Международные спортивные соревнования в Колорадо-Спрингс